ZAT steht für:
 „Zugabfertigung durch den Triebfahrzeugführer“, Abfertigungsverfahren bei der S-Bahn Berlin

zat steht für:
 Tabaá-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Zat steht für:
 Zat (Fluss), einem Fluss in Marokko

Abkürzung